Иван Вишневский:
 Вишневский, Иван Васильевич (1813—1904) — почётный гражданин Симбирска, действительный статский советник.
 Вишневский, Иван Всеволодович (1888—1920) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Вишневский, Иван Евгеньевич (1957—1996) — советский футболист.
 
 Вишневский, Иван Николаевич (1938—2017) — советский и украинский учёный в области ядерной физики и энергетики, заслуженный деятель науки Украинской ССР.